U18-Europamästerskapet i fotboll 1951 (officiellt 1951 FIFA Youth Tournament) var den fjärde turneringen av det som blev U18-Europamästerskapet (sedan 2002 U19-EM), turneringen spelades i Frankrike och Monaco mellan 22-26 mars 1951. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade  med 3–2.

Kvalificerade nationer

 
 
  (värdnation)

Spelträd

Matcher

Första omgången

Semifinaler för match om femteplats

Semifinaler

Placeringsmatcher

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Sammanställning

Källor
Rsssf.com

1951
Fotboll i Frankrike
Fotbollsåret 1951
1951 i Frankrike
Sportevenemang i Frankrike